Слоупно — чешский топоним:
 Слоупно — муниципалитет в районе Градец-Кралове Краловеградецкого края Чехии.
 Слоупно — муниципалитет в районе Гавличкув-Брод края Высочина Чехии.